Andranofito är ett berg i Madagaskar. Det ligger i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Antananarivo. Toppen på Andranofito är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Andranofito är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Andranofito. Runt Andranofito är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Antanifotsy,  km nordväst om Andranofito. Omgivningarna runt Andranofito är huvudsakligen savann.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Madagaskar
Berg i Madagaskar 1000 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position